VV Vlodrop is een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Vlodrop in Limburg, opgericht in 1922. In 2015 fuseerde de club samen met PSV '35 tot Oranje Blauw '15.

Het eerste elftal kwam in het laatste seizoen (2014/15) uit in de Vijfde klasse zondag van het district Zuid II.

De club speelde op Sportpark Anxterveld in Vlodrop.

Competitieresultaten 1986–2015 

|
|
|
|}

Externe link 
 Officiële website

Vlodrop
Sport in Roerdalen